Mucien est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Mucien est un prénom masculin désuet.

Mucien peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien 
  Mucien (), ou Mocios, avec Marc, Paul et un enfant, martyrs en Mésie ; fêtés le 3 juillet.

Autres personnalités portant ce nom 
 Mucien (en latin Gaius Licinius Mucianus), fl. 55-70, légat de Syrie, poussa Vespasien à se faire empereur en 69.

Références